Balen kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Balen, Belgien, ort och kommun, Flandern, Provincie Antwerpen,

Indonesien 

 Kecamatan Balen, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar